Игра стаклених перли се може односити на:
 Игра стаклених перли, роман немачко-швајцарског књижевника и нобеловца Хермана Хесеа
 Игра стаклених перли, југословенски и српски прогресивни рок/психоделични рок бенд
 Игра стаклених перли, албум истоимене групе из 1979. године